Systeemmethodologie is een verzamelbegrip voor allerlei methodologie gebaseerd op systeem-begrippen. Nu kan dit begrip ook verwijzen naar specifieke vormen als: 

 Soft systems methodology
 System Development Methodology
 Systeemkunde
 Systems Performance Methodology

Systeemtheorie